Burwitz es un apellido alemán. Puede referirse a:
Gudrun Burwitz (nacida en 1929), hija del dirigente nazi Heinrich Himmler.
Nils Burwitz (nacido en 1940), escultor alemán emigrado a Sudáfrica.